Příjmení Vorobjov nosí více významných osobností:

 Alexej Vorobjov (* 1988) – ruský zpěvák a herec
 Eduard Vorobjov (* 1938) – bývalý ruský voják, velitel sovětských vojsk v Československu
 Ilja Vorobjov (* 1975) – rusko-německý lední hokejista a hokejový trenér
 Ivan Vorobjov (* 1988) – ruský zápasník – judista